Под стеклянным колпаком (The Bell Jar) — роман американской писательницы и поэтессы Сильвии Плат, опубликованный в Великобритании в 1963 году — первоначально под псевдонимом Виктория Лукас (Victoria Lucas). Через несколько месяцев после выхода этого во многом автобиографического произведения, повествовавшего о событиях лета 1953 года (связанных с её первой попыткой самоубийства), Плат покончила с собой в Лондоне. Впервые как произведение Сильвии Плат роман вышел в 1967 году; в США он не публиковался вплоть до 1971 года: против этого возражали муж Тед Хьюз и мать Аврелия Плат.

Содержание 
Эстер Гринвуд (Esther Greenwood), девушка из пригорода Бостона, штат Массачусетс, получает в качестве приза возможность стажироваться в престижном нью-йоркском журнале и поступает под начало редактора Джей Си (Jay Cee). Общается она в основном с двумя подругами: остроумной, саркастичной Дорин и богобоязненной, «положительной» Бетси. Морально и материально Эстер помогает известная писательница Филомена Гини.

Автобиографические параллели 

События, описанные в романе, с большой степенью точности соответствуют тому, что происходило с Сильвией Плат в 1953 году, когда она стала лауреаткой литературного конкурса, проведённого журналом Mademoiselle и, в составе группы девушек-победительниц, получила приглашение на стажировку в нью-йоркском офисе издания в качестве внештатного редактора. Под Филоменой Гини (Philomena Guinea) угадывается реальная покровительница Плат, американская писательница Оливия Хиггинс Проути, автор романов «Stella Dallas» и «Now, Voyager», финансировавшая её обучение в Смитс-колледже. Считается, что образ доктора Нолан (Dr. Nolan) списан с Рут Бойшер (Ruth Beuscher), психотерапевта, лечившей Плат. Между тем, значительная часть этой части романа перекликается с автобиографическим произведением Мэри Джейн Уорд «The Snake Pit». Позже Плат признавала, что читала рецензии на книгу Уорд и сознательно включила детали оттуда в ту часть своей книги, где рассказывается о пребывании Эстер в клинике.

Издания

Примечания

Ссылки 
 The Bell Jar , Internet Movie Database
 www.readinggroupguides.com . Обсуждение романа на сайте ReadingGroupGuides.
 The Bell Jar @ www.shmoop.com 

Романы 1963 года